Slovo zulu či Zulu může označovat více věcí:

 Zulové, africký národ
 Zuluština, jazyk Zulů
 africké domorodé náboženství
 písmeno Z v hláskovací tabulce NATO
 koordinovaný světový čas, UTC
 třída Zulu, v kódovém označení NATO třída sovětských ponorek Projekt 611
 Zulu (1964) – britský film z roku 1964 o bitvě o Rorke's Drift